Očko může znamenat:

 malé oko
 očko (pletenina) – nejmenší část pleteniny
 očko (uzel) – nejjednodušší uzel
 očko – malé ledovcové jezero
 Anitino očko – jezero v Bystré dolině v Západních Tatrách na Slovensku
 paví očko – Živorodka duhová, malá sladkovodní ryba 
 závitové očko – nástroj pro vyřezávání závitů
 očko (keramika) – keramický nástroj
 Očko (rybník) - název rybníka

příjmení osob
 Antonín Janda-Očko (1892–1960) – český fotbalista
 Jan Očko z Vlašimi –  český duchovní, olomoucký biskup, druhý pražský arcibiskup a první český kardinál
 Petr Očko (* 1976) – český manažer, předseda Technologické agentury ČR, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

Související články 
 Óčko
 očkování rostlin
 oko (rozcestník)